Kłódka – rodzaj urządzenia
 kłódka energetyczna 

W Polsce:
 Kłódka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Rogóźno
 Kłódka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto